Palmaria bezeichnet:
Palmaria (Insel) am Eingang des Golfs von La Spezia, zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörend
Palmaria (Gattung), Gattung der Rotalgen
Palmaria (Geschütz), Panzerhaubitze

Siehe auch:
 Palmira